USS Thomas — кораблі ВМС США, названі на честь морського офіцера Кларенса Крейса Томаса () - першого офіцера ВМС США, який загинув у час Першої світової війни. Нагороджений Військово-морським хрестом.

 USS Thomas (DD-182) — ескадрений міноносець класу «Вікс». На службі у складі ВМС США протягом 1919-1940 років, після чого був переданий ВМС Великої Британії, де отримав назву «HMS St Albans (I15)». У 1941 році переданий до складу ВМС Норвегії, де отримав назву «HNoMS St. Albans (I15)». У 1944 році переданий ВМФ СРСР, де отримав назву «Достойний». У 1949 році переданий Великій Британії та зданий на злам.
 USS Thomas (DE-102)  — ескортний міноносець класу «Кеннон». На службі у складі ВМС США протягом 1943-1948 років, після чого переданий ВМС Тайваню, де отримав назву «ROCS Tai Ho (DE-23)». Зданий на злам у 1972 році.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни